Sigerico dei Visigoti  (... – 416) – Re dei Visigoti nel 416
 Sigerico (... – 522) – principe dei Burgundi
 Sigerico di Canterbury (950 circa – 994) – arcivescovo britannico
 Itinerario di Sigerico